Adam Lewicki (1895-1975), podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Adam Lewicki (1903-1940), kapitan, lekarz Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej (Katyń)
 Adam Lewicki, wspinacz wysokogórski